Domley steht für:
 das Weingut Broel (auch Domley) in Rhöndorf, einem Ortsteil der Stadt Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen
 das Haus Domley in Rhöndorf, einem Ortsteil der Stadt Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Honnef